Desa Pancawati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pancawati (administrativ by i Indonesien, lat -6,73, long 106,88), Jawa Barat, 
 Desa Pancawati (administrativ by i Indonesien, lat -6,36, long 107,38), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar